James Rolfe har flere betydninger
 James Rolfe (komponist) – canadisk komponist
 James Rolfe (tv) – amerikansk TV-producent